

Бржезова (Карлові Вари)
 Бржезова (Угерске Градіште)
 Бржезова (Злін)
 Бржезова (Соколов)
 Бржезова (Опава)
 Бржезова (Бероун)